Falkenbergska huset kan avse:

Falkenbergska huset, Norrmalm – en byggnad i Klarakvarteren i Stockholm
Falkenbergska huset, Gamla stan – ett 1600-talspalats i Gamla stan, Stockholm